Georgy Porgy (kortverhaal), een kortverhaal van de hand van Roald Dahl uit 1960
 Georgy Porgy (single), een lied van Toto en Cheryl Lynn uit 1978